Accademia brasiliana delle lettere – istituzione umanistica brasiliana
 Accademia argentina di lettere – istituzione umanistica argentina
 Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze – istituzione umanistica e scientifica italiana
 Accademia reale svedese di lettere, storia e antichità – istituzione umanistica svedese
 Accademia toscana di scienze e lettere La Colombaria – istituzione umanistica e scientifica italiana
 Accademia lucchese di scienze, lettere e arti – istituzione umanistica e scientifica italiana